Марково  — деревня в Рыбновском районе Рязанской области России, входит в состав Истобниковского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 8 км на северо-восток от райцентра города Рыбное. Расстояние по автомобильным дорогам до города Рыбное составляет 12 км.

История 

С 2005 по 2015 год деревня была административным центром Марковского сельского поселения.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Рыбновского района